Sigourney kan syfta på:

 Sigourney Weaver (1949–), en amerikansk skådespelerska
 Lydia Sigourney (1791–1865), en amerikansk poet

Geografi
 Sigourney, Iowa